Un arrondissement spécial de Tokyo :
Minato-ku (Tokyo).

 Des arrondissements au Japon :
 Minato-ku (Nagoya), un arrondissement de la ville de Nagoya ;
 Minato-ku (Osaka), un arrondissement de la ville d'Osaka.